Hatvan beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Hatvan
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Hatvan
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Hatvan